Ida Schöpfer (1929-2014), Zwitserse alpineskiester, wereldkampioene en olympisch deelneemster
 Jo Schöpfer (1951), Duitse beeldhouwer

Achternaam